Die Sarasota Open 2014 waren ein Tennisturnier, das vom 14. bis 20. April 2014 in Longboat Key, Sarasota stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 12. bis 14. April 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Gianni Mina
 Naoki Nakagawa
 Antonio Veić
 Alexander Zverev

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 70 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 65 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 56 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 33 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Sarasota